Кит Дэвид (; полное имя Кит Дэвид Уильямс (); род. , Нью-Йорк) — американский актёр кино и телевидения, актёр озвучивания, певец. Получил известность после съёмок в таких фильмах как «Мужчины за работой», «Столкновение», «Все без ума от Мэри». Также стоит отметить его не главные, но запоминающиеся роли в таких популярных фильмах как: «Нечто» (персонаж Чайлдс), «Чужие среди нас» (персонаж Эрмитаж), роль Имама в серии фильмов про Риддика «Чёрная дыра» и «Хроники Риддика», генерал Кимси в фильме «Армагеддон», рядовой Кинг в фильме «Взвод» и Большой Тим в фильме «Реквием по мечте».

Кит Дэвид также широко известен в Америке и англоговорящих странах как актёр озвучивания. Актёр обладает низким глубоким и запоминающимся голосом. В 2005 году, став рассказчиком в документальном фильме , он получил свою первую Премию «Эмми» за лучшее озвучивание. Став закадровым голосом в серии документальных фильмов режиссёра  о Второй Мировой войне «», актёр получил за эту работу свою вторую премию «Эмми» за лучшее озвучивание. Также Кит Девид активно озвучивает персонажей диснеевских мультсериалов и персонажей компьютерных игр (Арбитр в «Halo 2», Дэвид Андерсон в серии игр «Mass Effect», десептикон Бэррикейд в «Transformers: The Game», Джулиус Литтл в «Saints Row» и «Saints Row 2», Сержант Фоули в «Call of Duty: Modern Warfare 2», камео в «Saints Row IV» и другие).

Ранние годы 
Дэвид родился в Гарлеме, но вырос в другом районе Нью-Йорка, в Куинсе. Его мать (в девичестве Долорес Диккенсон) работала менеджером в компании . Отец будущего актёра, Лестер Уильямс, был бухгалтером. Желание стать актёром в нём пробудило участие в школьной постановке «Волшебника из страны Оз» в роли Смелого Льва. В старших классах школы он посещал курсы  в Манхэттене. В 1975 году он поступил в Джульярдскую школу на отделение драматического искусства. В 1979 году он окончил образование с дипломом бакалавра.

Карьера 
В 1980-81 годах Дэвида взял в свою труппу Джон Хаусман и он участвовал в представлениях по всей стране организованных  в театральных постановках шекспировского «Сна в летнюю ночь» и пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо».

В 1982 году к нему пришла первая известность за роль Чайлдса в фильме Джона Карпентера «Нечто». Эта роль стала началом его полноценной кинокарьеры. Затем последовали работы в таких картинах как «Взвод» Оливера Стоуна, «Чужие среди нас» Джона Карпентера (их вторая совместная работа), «Дом у дороги» и другие. В послужном списке Дэвида чередуются как роли в блокбастерах, так и роли в достаточно проходных лентах. Одной из самых заметных ролей Кита Дэвида в независимом кино стала роль Большого Тима в фильме Даррена Аронофски «Реквием по мечте».

Помимо съёмок в кинофильмах Кит принимает участие и в сериалах. Он играл в таких сериалах как: «C.S.I.: Место преступления» (2003 год), «Ясновидец» (2008 год), «Гавайи 5.0 (2010 год)» и других. На регулярной основе он снимался в недолго просуществовавших «Плащ» и «Завербован». В 2015 году Дэвид получил центральную роль в сериале Oprah Winfrey Network «Гринлиф».

Работы озвучивания

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Keith David lifetime career tribute interview

Актёры озвучивания США
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Джульярдской школы
Киноактёры США
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези